Helldorff steht für:
 Helldorff (Helldorf), meißnisches Uradelsgeschlecht

Helldorff ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand von Helldorff (1835–1893), preußischer Landrat

 Johann Heinrich von Helldorff (1726–1793), kursächsischer Kammerherr und Domherr in Merseburg
 Julius von Helldorff (1827–1908), deutscher Rittergutsbesitzer, Landrat und Politiker, MdR
 Otto von Helldorff (1833–1908), preußischer Gutsbesitzer und Politiker, MdR
 Roderich von Helldorf (1848–1913), preußischer Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus
 Wolf-Heinrich von Helldorff (1896–1944), nationalsozialistischer Politiker und Polizeipräsident von Berlin

Siehe auch:
 Hellendorf
 Hellerdorf, Ortsteil von Noßwitz (Rochlitz)